Wildgruber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Wildgruber (1820–1854), Tiroler katholischer Priester
 Florian Wildgruber (* 1991), deutscher Triathlet
 Martin Wildgruber (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Sepp Wildgruber (* 1959), deutscher Skirennläufer
 Ulrich Wildgruber (1937–1999), deutscher Schauspieler